Шахзадпу́р:

 Шахзадпур — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Шахзадпур — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Сираджгандж.